Лукино — название населённых пунктов в России.

Архангельская область 
 Лукино — деревня в Павловском сельском поселении Каргопольского района.
 Лукино — деревня в Ухотском сельском поселении Каргопольского района.

Владимирская область 
 Лукино — деревня в Юрьев-Польском районе.

Вологодская область 
 Лукино — деревня в Белозерском районе.
 Лукино — разъезд в Вохтожском муниципальном образовании Грязовецкого района.
 Лукино — деревня в Ростиловском муниципальном образовании Грязовецкого района.
 Лукино — деревня в Нюксенском районе.
 Лукино — деревня в Харовском районе.
 Лукино — деревня в Чагодощенском районе.

Ивановская область 
 Лукино — деревня в Палехском районе.
 Лукино — деревня в Пучежском районе.
 Лукино — село в Южском районе.

Калининградская область 
 Лукино — посёлок в Правдинском районе.

Кировская область 
 Лукино — деревня в Пижанском районе.
 Лукино — деревня в Подосиновском районе.

Костромская область 
 Лукино — деревня в Солигаличском районе.
 Лукино — деревня в Расловском сельском поселении Судиславского района.
 Лукино — деревня в Судиславском сельском поселении Судиславского района.
 Лукино — деревня в Шарьинском районе.

Красноярский край 
 Лукино — деревня в Берёзовском районе.

Курская область 
 Лукино — посёлок в Курском районе.

Курганская область 
 Лукино — село в Кетовском районе.

Ленинградская область 
 Лукино — деревня в Тихвинском районе.

Липецкая область 
 Лукино — деревня в Хлевенском районе.

Москва 
 Лукино — деревня в Троицком административном округе Москвы (до 1 июля 2012 года была в составе Наро-Фоминского района Московской области).
 Лукино — бывшая деревня, включённая в состав Москвы в 1984 году; располагалась на территории современного района Ново-Переделкино Западного административного округа.

Московская область 
 Лукино — деревня в Волоколамском районе.
 Лукино — деревня в городском округе Домодедово.
 Лукино — деревня в Истринском районе.
 Лукино — посёлок станции в Истринском районе.
 Лукино — деревня в Клинском районе.
 Лукино — деревня в Рузском районе.
 Лукино — деревня в Серпуховском районе.
 Лукино — железнодорожная станция Большого кольца МЖД в Истринском районе.

Нижегородская область 
 Лукино — деревня в Ковернинском районе.
 Лукино — посёлок городского типа в Балахнинском районе.
 Лукино — село в Богородском районе.

Новгородская область 
 Лукино — деревня в Демянском районе
 Лукино — деревня в Парфинском районе
 Лукино — деревня в Старорусском районе.

Орловская область 
 Лукино — деревня в Дмитровском районе.
 Лукино — деревня в Свердловском районе.
 Лукино — деревня в Урицком районе.

Пермский край 
 Лукино — деревня в Верещагинском районе.
 Лукино — деревня в Кунгурском районе.

Псковская область 
 Лукино — деревня в Бежаницком районе.
 Лукино — деревня в Красногородском районе.
 Лукино — деревня в Куньинском районе.
 Лукино — деревня в Локнянском районе.
 Лукино — деревня в Новоржевском районе.
 Лукино — деревня в Новосокольническом районе.
 Лукино — деревня в Порховском районе.
 Лукино — деревня в Пустошкинском районе.

Рязанская область 
 Лукино — деревня в Пителинском районе.
 Лукино — деревня в Старожиловском районе.

Смоленская область 
 Лукино — деревня в Вяземском районе.
 Лукино — деревня в Новодугинском районе.
 Лукино — деревня в Сафоновском районе.
 Лукино — деревня в Сычёвском районе.

Тамбовская область 
 Лукино — село в Ржаксинском районе.

Тверская область 
 Лукино — деревня в Бежецком районе.
 Лукино — деревня в Бельском районе.
 Лукино — деревня в Весьегонском районе.
 Лукино — деревня в Вышневолоцком районе.
 Лукино — деревня в Калининском районе.
 Лукино — деревня в Кесовогорском районе.
 Лукино — деревня в Конаковском районе.
 Лукино — деревня в Кувшиновском районе.
 Лукино — деревня в Лесном районе.
 Лукино — деревня в Лихославльском районе.
 Лукино — деревня в Ржевском районе.
 Лукино — село в Сандовском районе.
 Лукино — деревня в Селижаровском районе.
 Лукино — деревня в Сонковском районе.

Тульская область 
 Лукино — деревня в Алексинском районе.
 Лукино — деревня в Щёкинском районе.

Ярославская область 
 Лукино — деревня в Брейтовском районе.
 Лукино — деревня в Даниловском районе.
 Лукино — деревня в Некоузском районе.

См. также 
 Лукино-Село
 Лукино Висконти
 Лукино 2-е